Гран-при Германии 1992 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в Хокенхайме, Германия. Соревнования состоялись 26 июля 1992 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Риккардо Патрезе 1:41,591

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме